Aqupallqa (quechua aqu arena, pallqa, p'allqa, p'alqa bifurcado, ramificado, tenedor, bifurcación,   "bifurcación de arena", hispanizadas como Acopalca, Acospalca) es una montaña en la Cordillera Central de los Andes del Perú, unos  de altura. Está situado en la Región Lima, Provincia de Yauyos, Distrito de Tanta .  Aqupallqa se encuentra al norte de la montaña Wayna Qutuni y el lago Tikllaqucha y al noroeste de la montaña Qutuni .

Referencias 

Montañas del departamento de Lima
Montañas de Perú
Wikipedia:Artículos con coordenadas en Wikidata